Kabel peut se référer à :

Patronyme 
 Adriaen van der Kabel (1630-1705), peintre, graveur et dessinateur néerlandais ;
  (1879-1955), imprimeur et éditeur allemand ;
 Heidi Kabel (1914-2010), actrice et musicienne allemande ;
  (1934-2019), et  de 1991 à 1998 ;
  (1927-1997), pianiste et compositeur allemand ;
  (1878-1935), écrivain allemand.

Toponymie 
 , hameau de la commune de Haarlemmermeer, en Hollande-Septentrionale ;
 , hameau de la commune de Heerhugowaard, en Hollande-Septentrionale.

Entreprises 
 Kabel eins, chaîne de télévision allemande privée ;
 , opérateur de réseau câblé opérant de 2000 à 2015 ;
 , premier fournisseur de télévision par câble en Tchéquie ;
 , ancien canal télévisé tchèque ;
 , papeterie allemande fondée en 1896 ;
 , plus grand opérateur de télévision par câble en Allemagne.

Sports 
 , surnom d'un groupe de footballeurs de l'Ajax Amsterdam ;
 , club de football polonais basé à Cracovie, actif de 1929 à 2000 et depuis 2018 ;
 , club de footabll polonais basé à Bydgoszcz, actif de 1930 à 1937.

Autres 
 , police d'écriture sans-serif.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme